İnebolu (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 İnebolu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İnebolu